(20851) Ramachandran (2000 VA8) – planetoida z pasa głównego asteroid; uhonorowana: Reshma Ramachandran (ur. 1987) 
 Janaki Ramachandran (1923–1996) – indyjska aktorka filmowa i polityk 
 M.G. Ramachandran, MGR (1917–1987) – indyjski aktor i polityk, producent filmowy, filantrop i reżyser, scenarzysta oraz wydawca
 Vilayanur S. Ramachandran (ur. 1951) – amerykański neurolog, neuronaukowiec (neuronauka poznawcza)

Zobacz też 
 :Kategoria:M.G. Ramachandran